Inzerillo – famiglia mafiosa 

 Giovanni Inzerillo – imprenditore statunitense
 Giuseppe Inzerillo – vittima della guerra di mafia 
 Salvatore Inzerillo (Totuccio) – mafioso italiano
 Vincenzo Inzerillo – politico italiano